Куйа́ба, Куябия или Куявия (варианты Куйа.а, Кукийана;  Kūyāba) — один из трёх центров русов, наряду с Арсанией и Славией, который упоминается в трудах «классической школы» арабских географов X века (аль Истахри, Ибн-Хаукаль и ряд восходящих к ним авторов более позднего времени). Первоисточником сведений является утраченный труд ал-Балхи, написанный ок. 920 года. По общему признанию топоним идентифицируется с Киевом.

Куйаба описывается как город, ведущий оживлённую торговлю с Востоком и являющийся центром той группы русов, которая располагалась ближе всего к Булгару. Имя самой группы не называется. Подобно двум другим центрам русов данная группа возглавлялась собственным царём. В другой части повествования у тех же авторов Куйаба противопоставляется русам, что, как полагают, отражает более раннее положение дел.

В историографии рассказ о «трёх группах русов» сопоставляется с близкими данными из «Повести временных лет». Нет единого мнения, относится ли он ко времени до образования Киевской Руси (IX век) или отражает реалии X века, когда она уже существовала.

См. также 
 Славия, Арсания
 Русский каганат
 Вантит
 Куявия

Примечания

Литература 

 Новосельцев А. П. Восточные источники о восточных славянах и Руси VI—IX вв. — , 1965.
 Коновалова И. Г. Рассказ о трех группах русов в сочинениях арабских авторов XII—XIV вв. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992—1993 г. / М. : Издательство «Наука», 1995. С.139-148.
  Грушевський М. С. Історія України-Руси. Том I. Розділ VII. Стор. 6

Русь